Гол месяца английской Премьер-лиги () — награда футболисту Премьер-лиги, который был признан автором лучшего гола в предыдущем календарном месяце, вручаемая по итогам каждого месяца в течение игрового сезона. Победитель определяется из списка из восьми номинантов общественным голосованием (10% от общего итога) и панелью экспертов. Награда была введена в сезоне 2016/17. 

В конце сезона из девяти обладателей ежемесячной награды тем же методом выбирается Гол сезона английской Премьер-лиги (в сезоне 2016/17 в выборе Гола сезона участвовал и победил гол забитый в мае, хотя голосования за Гол месяца в мае не проводилось и этот гол сразу попал в список номинантов на Гол сезона).

В рамках спонсорского соглашения данная награда с 2016 по 2019 годы была известна под названием «Гол месяца Carling» (), а в настоящее время официально называется «Гол месяца Budweiser» ().

Список победителей

Количество побед по гражданству

Количество побед по клубам

Примечания 

Списки игроков английской Премьер-лиги
Футбольные награды в Англии